

Acronimi
ÖBL-Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, dizionario biografico austriaco

Codici 
 obl – codice ISO 639-3 della lingua oblo